Die 71. Tour de Romandie 2017 war ein Etappenrennen in der Romandie (Westschweiz). Das Radrennen fand vom 25. bis zum 30. April 2017 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2017. Es war das 19. von insgesamt 37 Rennen.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen 
Die zweite Etappe hatte wegen Schneefalls und Temperaturen am Gefrierpunkt statt in Champery wieder in Aigle VD gestartet. Es entfiel eine Abfahrt, die nach dem Start geplant war. Dadurch war die Etappe statt 161,3 nur noch 136,5 km lang.

Prolog

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017